Pawelka ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Pawelka (1890–1948), Richter am höchsten tschechoslowakischen Gericht und am deutschen Reichsgericht
 Peter Pawelka (* 1941), deutscher Politikwissenschaftler
 Rudi Pawelka (* 1940), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Pavelka
 Pawelke